Hromádka, resp. Hromádková může být:

Příjmení

 Alena Hromádková (* 1943), česká ekonomka a bývalá politička
 Eduard Hromádka (1909–1996), československý lyžař
 Jan Hromádka (1886–1968), česko-slovenský geograf
 Jiří Hromádka (* 1948), český zpěvák
 Josef Hromádka (* 1936), evangelický farář, v letech 1989–1990 místopředseda vlády národního porozumění
 Josef Lukl Hromádka (1889–1969), český protestantský teolog a filozof
 Karel Hromádka, rozcestník
 Peter Hromádka (* 1970), český lékař – chirurg, zastupitel města Liberce za TOP 09
 Petr Hromádka (také Hromada) z Jistebnice (+1421), husitský kněz, zakladatel Tábora
 Růžena Hromádková (* 1921), česká a československá politička, poúnorová poslankyně KSČ
Geografické jméno

 Hromádková – zaniklá usedlost v Praze 5-Smíchově
 Hromádková (vrchol) (754 m) – vrchol v Bílých Karpatech na Slovensku
 Hromádková (ulice) – ulice v Táboře

Související články
 Hromada
 Hromádko